Че́рви (, от ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Черви, Валентина (род. 1976) — итальянская актриса;
 Черви, Джино (1901—1974) — итальянский актёр.

См. также 
 Братья Черви — семеро братьев-партизан, расстрелянных в годы Второй мировой войны;
 Публий Цервий (ум. после 70 до н. э.) — легат Гая Верреса на Сицилии в 72 году до н. э.